Alegerile locale din 2020 în România au avut loc pe 27 septembrie 2020.

Candidați

București

Alba

Arad

Argeș

Bacău

Bihor

Brașov

Caraș-Severin

Cluj

Constanța

Dolj

Galați

Ialomița

Iași

Ilfov

Maramureș

Mureș

Satu Mare

Sălaj

Sibiu

Timiș

Sondaje

Rezultate

Rezultate ordonate după partide

|-
|- style="background-color:#C9C9C9"
!style="background-color:#E9E9E9" align= center colspan=4 rowspan=2 |Partid
!style="background-color:#E9E9E9" align= center colspan=3 |Președinți de consilii județene
!style="background-color:#E9E9E9" align= center colspan=3 |Consilii județene
!style="background-color:#E9E9E9" align= center colspan=3 |Primari
!style="background-color:#E9E9E9" align= center colspan=3 |Consilii locale
|-
|- style="background-color:#C9C9C9"
!style="background-color:#E9E9E9" align= center |Voturi valabil exprimate
!style="background-color:#E9E9E9" align= center |%
!style="background-color:#E9E9E9" align= center |Mandate
!style="background-color:#E9E9E9" align= center |Voturi valabil exprimate
!style="background-color:#E9E9E9" align= center |%
!style="background-color:#E9E9E9" align= center |Mandate
!style="background-color:#E9E9E9" align= center |Voturi valabil exprimate
!style="background-color:#E9E9E9" align= center |%
!style="background-color:#E9E9E9" align= center |Mandate
!style="background-color:#E9E9E9" align= center |Voturi valabil exprimate
!style="background-color:#E9E9E9" align= center |%
!style="background-color:#E9E9E9" align= center |Mandate
|-
| |
| colspan = 3 align = left  | Partidul Național Liberal (PNL) 
| style="text-align:right;" | 2.261.157
| style="text-align:right;" | 31,07
| style="text-align:right;" | 17
| style="text-align:right;" | 2.212.904
| style="text-align:right;" | 30.76
| style="text-align:right;" | 474
| style="text-align:right;" | 2.578.820
| style="text-align:right;" | 34,58
| style="text-align:right;" | 1232
| style="text-align:right;" | 2.420.413
| style="text-align:right;" | 32,88
| style="text-align:right;" | 14.182
|-
| |
| colspan = 3 align = left  | Partidul Social Democrat (PSD) 
| style="text-align:right;" | 1.663.399
| style="text-align:right;" | 22,86
| style="text-align:right;" | 20
| style="text-align:right;" | 1.605.721
| style="text-align:right;" | 22,32
| style="text-align:right;" | 362
| style="text-align:right;" | 2.262.791
| style="text-align:right;" | 30,34
| style="text-align:right;" | 1362
| style="text-align:right;" | 2.090.777
| style="text-align:right;" | 28,40
| style="text-align:right;" | 13.820
|-
| |
| colspan = 3 align = left  | Alianța USR-PLUS (USR-PLUS)
| style="text-align:right;" | 439.324
| style="text-align:right;" | 6,04
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 478.659
| style="text-align:right;" | 6,65
| style="text-align:right;" | 65
| style="text-align:right;" | 490.362
| style="text-align:right;" | 6,58
| style="text-align:right;" | 28
| style="text-align:right;" | 504.563
| style="text-align:right;" | 6,85
| style="text-align:right;" | 1.207
|-
| |
| colspan = 3 align = left  | Partidul Mișcarea Populară (PMP)
| style="text-align:right;" | 406.453
| style="text-align:right;" | 5,59
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 423.147
| style="text-align:right;" | 5,88
| style="text-align:right;" | 67
| style="text-align:right;" | 353.005
| style="text-align:right;" | 4,73
| style="text-align:right;" | 50
| style="text-align:right;" | 420.791
| style="text-align:right;" | 5,72
| style="text-align:right;" | 2.137
|-
| |
| colspan = 3 align = left  | Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)
| style="text-align:right;" | 366.480
| style="text-align:right;" | 5,04
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" | 379.924
| style="text-align:right;" | 5,28
| style="text-align:right;" | 92
| style="text-align:right;" | 299.334
| style="text-align:right;" | 4,01
| style="text-align:right;" | 199
| style="text-align:right;" | 362.442
| style="text-align:right;" | 4,92
| style="text-align:right;" | 2.360
|-
| |
| colspan = 3 align = left  | PRO România (PRO)
| style="text-align:right;" | 318.131
| style="text-align:right;" | 4,37
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 356.030
| style="text-align:right;" | 4,95
| style="text-align:right;" | 56
| style="text-align:right;" | 331.878
| style="text-align:right;" | 4,45
| style="text-align:right;" | 36
| style="text-align:right;" | 381.535
| style="text-align:right;" | 5,18
| style="text-align:right;" | 1.885
|-
| |
| colspan = 3 align = left  | Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE) 
| style="text-align:right;" | 165.776
| style="text-align:right;" | 2,28
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 209.411
| style="text-align:right;" | 2,91
| style="text-align:right;" | 15
| style="text-align:right;" | 124.649
| style="text-align:right;" | 1,67
| style="text-align:right;" | 15
| style="text-align:right;" | 189.665
| style="text-align:right;" | 2,58
| style="text-align:right;" | 861
|-
| |
| colspan = 3 align = left  | Partidul Ecologist Român (PER) 
| style="text-align:right;" | 107.178
| style="text-align:right;" | 1,47
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 101.087
| style="text-align:right;" | 1,41
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 96.386
| style="text-align:right;" | 1,29
| style="text-align:right;" | 7
| style="text-align:right;" | 106.811
| style="text-align:right;" | 1,45
| style="text-align:right;" | 374
|-
| |
| colspan = 3 align = left  | Partidul Verde (PV) 
| style="text-align:right;" | 61.419
| style="text-align:right;" | 0,84
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 57.808
| style="text-align:right;" | 0,80
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 30.142
| style="text-align:right;" | 0,40
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 50.860
| style="text-align:right;" | 0,69 
| style="text-align:right;" | 117
|-
! style="background:#FFA500;" | 
| colspan = 3 align = left  | Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) 
| style="text-align:right;" | 56.286
| style="text-align:right;" | 0,77
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 71.022
| style="text-align:right;" | 0,99
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 21.876
| style="text-align:right;" | 0,29
| style="text-align:right;" | 3
| style="text-align:right;" | 31.740
| style="text-align:right;" | 0,43
| style="text-align:right;" | 79
|-
! style="background:#0066B6;" | 
| colspan = 3 align = left  | Partidul Puterii Umaniste (PPU) 
| style="text-align:right;" | 40.795
| style="text-align:right;" | 0,67
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 48.578
| style="text-align:right;" | 0,68
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 37.228
| style="text-align:right;" | 0,50
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" | 46.489
| style="text-align:right;" | 0,63
| style="text-align:right;" | 166
|- 
| |
| colspan = 3 align = left  | Partidul România Mare (PRM) 
| style="text-align:right;" | 20.659
| style="text-align:right;" | 0,28
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 27.279
| style="text-align:right;" | 0,38
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 6.817
| style="text-align:right;" | 0,09
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 15.454
| style="text-align:right;" | 0,21
| style="text-align:right;" | 31
|-
| |
| colspan = 3 align = left  | Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) 
| style="text-align:right;" | 20.592
| style="text-align:right;" | 0,28
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 24.333
| style="text-align:right;" | 0,34
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 27.501
| style="text-align:right;" | 0,37
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 25.301
| style="text-align:right;" | 0,34
| style="text-align:right;" | 68
|-
| |
| colspan = 3 align = left  | Alianțe locale, alte partide și candidați independenți
| style="text-align:right;" | 1.349.747
| style="text-align:right;" | 18,55
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 1.198.082
| style="text-align:right;" | 16,65
| style="text-align:right;" | 199
| style="text-align:right;" | 796.304
| style="text-align:right;" | 10,68
| style="text-align:right;" | 236
| style="text-align:right;" | 714.977
| style="text-align:right;" | 9,71
| style="text-align:right;" | 2613
|-
| align=left colspan = 4 | Total: 
| style="text-align:right;" | 7.277.396
| style="text-align:right;" | 100
| style="text-align:right;" | 41
| style="text-align:right;" | 7.193.985
| style="text-align:right;" | 100
| style="text-align:right;" | 1340
| style="text-align:right;" | 7.457.093
| style="text-align:right;" | 100
| style="text-align:right;" | 3176
| style="text-align:right;" | 7.361.818
| style="text-align:right;" | 100
| style="text-align:right;" | 39.900
|-
</li>
</ol>
|-
| style="text-align:left;" colspan=20 | Surse: Autoritatea Electorală Permanentă
|}

Rezultate ordonate după municipii reședință de județ, sectoare și consilii locale

Rezultate ordonate după consilii județene 
{| class=wikitable sortable style=text-align:center
|-
! rowspan=3 | Județ
! colspan="2" rowspan="2" |PCJ
! style=font-size:80% rowspan=3 | Prezență
! colspan="3" | PNL !! colspan="3" | PSD !! colspan="3" | USR-PLUS !! colspan=3 | PRO !! colspan="3" | PMP !! colspan=3 | UDMR !! colspan=3 |  ALDE !! rowspan=2 colspan=2 | Alte partide
|-
| colspan="3" bgcolor="#FFDD00" |
| colspan="3" bgcolor="#ED2128" |
| colspan="3" bgcolor="#00aae7" |
| colspan=3 bgcolor=#1572BA |
| colspan=3 bgcolor=#90ee90 |
| colspan=3 bgcolor=#339900 |
| colspan=3 bgcolor=#075697 |
|-
!2016-2020
!2020-
2024
! style=font-size:80% | % (CJ)
! style=font-size:80% | Mandate
! style=font-size:80% | % (Președinte CJ)
! style=font-size:80% | % (CJ)
! style=font-size:80% | Mandate
! style=font-size:80% | % (Președinte CJ)
! style=font-size:80% | % (CJ)
! style=font-size:80% | Mandate
! style=font-size:80% | % (Președinte CJ)
! style=font-size:80% | %(CJ)
! style=font-size:80% | Mandate
! style=font-size:80% | % (Președinte CJ)
! style=font-size:80% | % (CJ)
! style=font-size:80% | Mandate
! style=font-size:80% | % (Președinte CJ)
! style=font-size:80% | % (CJ)
! style=font-size:80% | Mandate
! style=font-size:80% | % (Președinte CJ)
! style=font-size:80% | % (CJ)
! style=font-size:80% | Mandate
! style=font-size:80% | % (Președinte CJ)
! style=font-size:80% | % (CJ)
! style=font-size:80% | Mandate
|-
| Alba
|style="background:#FAE800;"|PNL
|style="background:#FAE800;"|PNL
| 50,12%
| 51,03%
| 19
| 55,74%
| 16,60%
| 6 
| 18,77%
| 9,48%
| 4
| 9,13%
| 3,03%
| 0
| 3,05%
| 6,57%
| 3
| 4,85%
| 4,15%
| 0
| -
| 4,40%
| 0
| 4,08%
| -
|-
|-
| Arad
|style="background:#FAE800;"|PNL
|style="background:#FAE800;"|PNL
| 45,08%
| 48,11%
| 17
| 47,30%
| 18,08%
(ALDE)
| 3
| 12,05%
(ALDE)
| 12,77%
| 5
| 13,07%
| 7,95%
| 2
| 5,89%
| 6,92%	
| 2
| 7,12%
| 6,11%	
| 2
| 6,15%
| 18,08%
(PSD)
| 3
| 12,05%
(PSD)
| -
|-
|-
| Argeș| style="background:#ED2128;"|PSD
| style="background:#ED2128;"|PSD
| 49,84%
| 28,31%
| 11
| 28,22%
| 44,78%| 17| 42,28 %| 10,73%
| 4
| 9,51%
| 5,21%
| 2
| -
| 4,31%	
| 0
| 7,69%
| -
| -
| -
| 1,18%	
| 0
| 1,33%
| -
|-
|-
| Bacău| style="background:#ED2128;"|PSD
| style="background:#ED2128;"|PSD
| 41,56%
| 27,00%
(USR-PLUS)
| 11
| 30,40%
(USR-PLUS)
| 42,25%| 17| 41,03%| 27,00%
(PNL)
| 11
| 30,40%
(PNL)
| 6,70%
| 3
| 6,55%
| 7,24%
| 3
| 7,08%
| -
| -
| -
| 6,53%
| 2
| 4,78%
| -
|-
|-
| Bihor|style="background:#339900;"|UDMR
|style="background:#FAE800;"|PNL
| 52,23%
| 56,86%| 22| 61,50%| 15,53%
| 6
| 14,85%
| 2,29%
| 0
| 1,53%
| 2,17%
| 0
| 1,90%
| 1,35%
| 0
| 0,82%
| 17,21%
| 6
| 15,71%
| 1,44%	
| 0
| 1,24%
| -
|-
|-
| Bistrița-Năsăud| style="background:#ED2128;"|PSD
| style="background:#ED2128;"|PSD
| 51,80%
| 33,35%
| 12
| 34,90%
(USR-PLUS)
| 40,62%(PRO-ALDE-UDMR)
| 14| 51,75%(PRO-ALDE-UDMR)
| 4,39%
| 0
| 34,90%
(PNL)
| 40,62%(PSD-ALDE-UDMR)
| 14| 51,75%(PSD-ALDE-UDMR)
| 10,75%	
| 4
| 7,80%
| 40,62%(PSD-PRO-ALDE-)
| 14| 51,75%(PSD-PRO-ALDE-)
| 40,62%(PSD-PRO-UDMR)
| 14| 51,75%(PSD-PRO-UDMR)
| -
|-
|-
| Botoșani| style="background:#ED2128;"|PSD
| style="background:#ED2128;"|PSD
| 44,65%
| 34,15%
| 12
| 33,33%
| 40,13%| 15| 42,88%| 3,62%
| 0
| 4,68%
| 6,01%
| 2
| 5,94%
| 2,68%
| 0
| 3,54%
| -
| -
| -
| 7,21%
| 3
| 6,63%
| -
|-
|-
| Brașov|style="background:#FAE800;"|PNL
|style="background:#FAE800;"|PNL
| 42,00%
| 36,97%| 16| 46,34%| 19,34% 
| 8
| 17,10%
| 19,25%
| 8
| 17,32%
| 5,11%
| 2
| 3,58%
| 4,21%
| 0
| 2,98%
| 4,95%
| 0
| 4,56%
| 2,49%
| 0
| -
| -
|-
|-
| Brăila| style="background:#ED2128;"|PSD
| style="background:#ED2128;"|PSD
| 41,50%
| 26,52%
| 10
| 23,94%
| 47,97%| 17| 50,68%| 5,31%
| 0
| 5,89%
| 2,87%
| 0
| 3,36%
| 7,15%
| 3
| 7,25%
| -
| -
| -
| 1,92%
| 0
| 2,26%
| -
|-
|-
| Buzău| style="background:#ED2128;"|PSD
| style="background:#ED2128;"|PSD
| 52,78%
| 18,79%
| 7
| 21,41%
| 57,68%(PRO)
| 21| 55,53%(PRO)
| 6,63%
| 0
| 6,37%
| 57,68%(PSD)
| 21| 55,53%(PSD)
| 12,92%
| 4
| 11,61%
| -
| -
| -
| 3,96%
| 0
| 5,06%
| -
|-
|-
| Caraș-Severin| style="background:#ED2128;"|PSD
| style="background:#FAE800;"|PNL
| 48,57%
|44,90%|16|42,78%|27,51%
(PRO-ALDE)
|10
|34,73%
(PRO-ALDE)
|5,28%
|0
|4,50%
|27,51%
(PSD-ALDE)
|10
|34,73%
(PSD-ALDE)
|12,11%
|4
|9,39%
|-
|-
|-
|27,51%

(PSD-PRO)
|10
|34,73%

(PSD-PRO)
| -
|-
|-
| Călărași| style="background:#FAE800;"|PNL
| style="background:#ED2128;"|PSD
| 55,05%
|37,26%
(USR)
|13
|39,92%
(USR)
|45,09%|15|44,58%|37,26%
(PNL)
|13
|39,92%
(PNL)
|6,44%
|2
|4,23%
|4,72%
|0
|5,68%
|-
|-
|-
|1,02%
|0
|-
| -
|-
|-
| Cluj|style="background:#FAE800;"|PNL
|style="background:#FAE800;"|PNL
| 42,90%
|46,54%|19|50,45%|13,31%
|5
|12,21%
|12,15%
|5
|12,82%
|3,68%
|0
|3,73%
|5,10%
|2
|4,25%
|11,54%
|5
|11,32%
|2,27%
|0
|-
| -
|-
|-
| Constanța| style="background:#ED2128;"|PSD
|style="background:#FAE800;"|PNL
| 46,28%
|36,11%|15|37,41%|23,00%

(ALDE)
|10
|25,26%
(ALDE)
|12,94%
|5
|13,51%
|6,36%
|3
|5,40%
|8,06%
|3
|7,23%
|-
|-
|-
|23,00%

(PSD)
|10
|25,26%

(PSD)
| -
|-
|-
| Covasna|style="background:#339900;"|UDMR
|style="background:#339900;"|UDMR
| 40,66%
|8,03%
|3
|7,42%
|5,73%
|2
|7,63%
|2,73%
|0
|-
|2,83%
|0
|2,72%
|4,88%
|0
|5,65%
|60,84%|22|62,90%|3,18%
|0
|3,51%
|8,55%
|3
|-
| Dâmbovița| style="background:#ED2128;"|PSD
| style="background:#ED2128;"|PSD
| 53,34%
|34,75%
|13
|33,24%
|43,65%|17|46,13%|2,85%
|0
|-
|9,63%
|4
|12,43%
|2,48%
|0
|3,07%
|-
|-
|-
|3,03%
|0
|1,47%
|-
|-
|-
| Dolj| style="background:#ED2128;"|PSD
| style="background:#ED2128;"|PSD
| 50,25%
|31,76%
|13
|32,58%
|39,66%(ALDE)
|16|42,18%(ALDE)
|6,74%
|0
|7,09%
|6,91%
|3
|5,43%
|5,67%
|2
|4,76%
|-
|-
|-
|39,66%(PSD)
|16|42,18%(PSD)
| -
|-
|-
| Galați| style="background:#ED2128;"|PSD
| style="background:#ED2128;"|PSD
| 40,22%
|27,08%
|12
|28,84%
|39,72%|17|48,82%|6,04%
|0
| -
|3,83%
|0
|4,19%
|5,73%
|3
|5,37%
|-
|-
|-
|5,58%
|2
|3,69%
|-
|-
|-
| Giurgiu| style="background:#ED2128;"|PSD
|style="background:#FAE800;"|PNL
| 59,43%
|50,42%|18|48,78%|33,19%
|12
|35,03%
|3,39%
|0
|3,56%
|4,64%
|0
|4,92%
|2,77%
|0
|3,04%
|-
|-
|-
|4,67%
|0
|3,85%
|-
|-
|-
| Gorj| style="background:#ED2128;"|PSD
| style="background:#ED2128;"|PSD
| 54,00%
|28,48%
|11
|30,95%
|42,95%|16|43,75%|4,24%
|0
|4,48%
|5,43%
|2
|5,67%
|6,98%
|3
|5,44%
|-
|-
|-
|3,45%
|0
|2,52%
|-
|-
|-
| Harghita|style="background:#339900;"|UDMR
|style="background:#339900;"|UDMR
| 42,29%
|7,51%
|2
|5,62%
|7,76%
|3
|7,33%
|1,26%
|0
|1,25%
|0,96%
|0
|0,77%
|1,27%
|0
|1,25%
|61,68%|19|64,54%|-
|-
|-
|12,33%
|4
|-
| Hunedoara| style="background:#ED2128;"|PSD
| style="background:#ED2128;"|PSD
| 45,80%
|18,72%
(UDMR)
|7
|23,34%
(UDMR)
|43,80%|17|43,19%|5,94%

(USR)
|2
(USR)
| -
|9,12%
|4
|9,12%
|5,10%
|2
|5,71%
|18,72%

(PNL)
|7
|23,34%

(PNL)
|4,60%
|0
|5,48%
|-
|-
|-
| Ialomița| style="background:#ED2128;"|PSD
| style="background:#ED2128;"|PSD
| 50,44%
|26,32%
|10
|30,18%
|37,26%|14|34,12%|5,70%
|0
|4,86%
|16,69%
|6
|17,84%
|1,98%
|0
|1,86%
|-
|-
|-
|4,77%
|0
|3,62%
|-
|-
|-
| Iași| style="background:#ED2128;"|PSD
|style="background:#FAE800;"|PNL
| 37,28%
|39,69%|17|37,96%|24,49%
|10
|28,72%
|14,60%
|6
|14,97%
|4,94%
|0
|3,31%
|6,16%
|3
|6,37%
|-
|-
|-
|1,96%
|0
|1,88%
|-
|-
|-
| Ilfov|style="background:#FAE800;"|PNL
|style="background:#FAE800;"|PNL
| 52,54%
|46,20%|16|48,52%|12,80%

(ALDE)
|5
|15,02%

(ALDE)
|14,38%
|5
|15,72%
|11,25%
|4
|8,56%
|7,00%
|2
|7,96%
|2,03%
|0
|-
|12,80%

(PSD)
|5
|15,02%

(PSD)
| -
|-
|-
| Maramureș| style="background:#ED2128;"|PSD
|style="background:#FAE800;"|PNL
| 46,13%
|31,94%|13|34,78%|25,13%
|10
|32,04%
|7,69%
|3
|7,97%
|5,83%
|3
|4,69%
|11,58%
|5
|9,92%
|4,70%
|0
|-
|1,98%
|0
|1,93%
|-
|-
|-
| Mehedinți| style="background:#ED2128;"|PSD
| style="background:#ED2128;"|PSD
| 55,40%
|34,52%
|11
|36,56%
|45,57%|15|44,89%|2,38%
|0
|3,09%
|5,50%
|2
|6,70%
|5,49%
|2
|6,18%
|1,33%
|0
|-
|2,06%
|0
|2,10%
|-
|-
|-
| Mureș|style="background:#339900;"|UDMR
|style="background:#339900;"|UDMR
| 49,39%
|20,87%
|9
|23,13%
|17,86%
|7
|15,44%
|3,15%
|0
|-
|4,76%
|0
|-
|5,68%
|2
|5,32%
|37,16%|16|38,69%|2,57%
|0
|3,38%
|-
|-
|-
| Neamț| style="background:#ED2128;"|PSD
| style="background:#ED2128;"|PSD
| 43,21%
|31,52%
|11
|33,63%
|35,76%(ALDE)
|13|41,41%(ALDE)
|10,73%
|4
|9,88%
|8,99%
|3
|5,95%
|9,42%
|3
|6,54%
|-
|-
|-
|35,76%(PSD)
|13|41,41%(PSD)
| -
|-
|-
| Olt| style="background:#ED2128;"|PSD
| style="background:#ED2128;"|PSD
| 58,48%
|30,25%
|11
|28,84%
|54,43%|21|54,37%|2,50%
|0
|2,86%
|4,55%
|0
|5,12%
|2,41%
|0
|3,39%
|-
|-
|-
|3,44%
|0
|3,54%
|-
|-
|-
| Prahova| style="background:#ED2128;"|PSD
|style="background:#FAE800;"|PNL
| 48,04%
|45,82%(USR+)
|17|46,87%(USR+)
|31,59%
(PRO)
|11
|35,50%

(PRO)
|45,82%(PNL)
|17|46,87%(PNL)
|31,59%
(PSD)
|11
|35,50%

(PSD)
|9,39%
|3
|7,76%
|-
|-
|-
|7,09%
|3
|4,46%
|6,10%
|2
|-
| Satu Mare|style="background:#339900;"|UDMR
|style="background:#339900;"|UDMR
| 45,02%
|25,79%
|10
|27,76%
|13,99%
|5
|14,61%
|5,39%
|0
|5,18%
|4,00%
|0
|4,21%
|5,43%
|2
|4,05%
|38,24%|15|39,12%|4,52%
|0
|5,03%
|-
|-
|-
| Sălaj| style="background:#ED2128;"|PSD
|style="background:#FAE800;"|PNL
| 52,67%
|32,47%|11|39,01%|27,88%
|10
|29,66%
|7,03%
|2
|-
|1,94%
|0
|-
|4,26%
|0
|4,56%
|19,67%
|7
|20,79%
|2,49%
|0
|2,91%
|-
|-
|-
| Sibiu|style="background:#FAE800;"|PNL
|style="background:#FAE800;"|PNL
| 42,57%
|46,46%|18|27,76%|13,89%
|5
|15,60%
|10,12%
|4
|10,25%
|1,75%
|0
|1,75%
|4,20%
|0
|6,05%
|1,27%
|0
| -
|2,62%
|0
|2,41%
|12,94%
|5
|-
| Suceava|style="background:#FAE800;"|PNL
|style="background:#FAE800;"|PNL
| 45,08%
|40,94%|18|41,59%|30,47%
|13
|31,96%
|6,20%
|0
|5,51%
|4,12%
|0
|3,68%
|11,03%
|5
|9,55%
|-
|-
|-
|1,96%
|0
|1,30%
|-
|-
|-
| Teleorman| style="background:#ED2128;"|PSD
| style="background:#ED2128;"|PSD
| 58,12%
|42,97%|17|40,85%
|39,36%
|15
|42,92%|3,75%
|0
|3,85%
|1,71%
|0
|1,68%
|3,44%
|0
|3,51%
|-
|-
|-
|3,14%
|0
|3,25%
|-
|-
|-
| Timiș| style="background:#ED2128;"|PSD
|style="background:#FAE800;"|PNL
| 43,20%
|35,49%|16|40,24%|15,01%
|7
|18,71%
|21,53%
|10
|19,92%
|7,24%
|3
|4,53%
|3,67%
|0
|3,39%
|3,61%
|0
|2,59%
|4,06%
|0
|3,63%
|-
|-
|-
| Tulcea| style="background:#ED2128;"|PSD
| style="background:#ED2128;"|PSD
| 48,12%
|34,62%|13|33,35%
|34,35%
|12
|38,35%|6,11%
|0
|5,65%
|7,52%
|3
|7,56%
|5,23%
|2
|4,70%
|-
|-
|-
|4,52%
|0
|3,21%
|-
|-
|-
| Vaslui| style="background:#ED2128;"|PSD
| style="background:#ED2128;"|PSD
| 37,40%
|35,40%
|12
|36,27%
|39,10%|14|38,73%|8,34%
|3
|8,20%
|5,03%
|2
|4,68%
|3,35%
|0
|3,64%
|-
|-
|-
|8,74%
|3
|8,45%
|-
|-
|-
| Vâlcea| style="background:#ED2128;"|PSD
| style="background:#ED2128;"|PSD
| 52,61%
|32,65%
|13
|35,73%
|41,68%|16|46,66%|5,21%
|0
|6,08%
|2,51%
|0
|2,46%
|2,69%
|0
|3,15%
|-
|-
|-
|2,65%
|0
|-
|7,15%
|3
|-
| Vrancea| style="background:#ED2128;"|PSD
|style="background:#FAE800;"|PNL
| 50,13%
|40,96%(USR+)
|15|45,27%(USR+)
|41,90%
|15
|40,84%
|40,96%(PNL)
|15|45,27%(PNL)
|3,58%
|0
|5,27%
|4,16%
|0
|5,03%
|-
|-
|-
|5,47%
|2
|-
|-
|-
|-
|București| style="background:#ED2128;"|PSD
| style="background:#808080;"|Ind.
|36,76%
|19,31%
|12
|42,81%(USR+)
|32,37%|21|37,97%
|26,98%
|17
|42,81%'(PNL)
|1,72%
B2020
|0
|0,80%

B2020
|7,82%
|5
|10,99%
|0,23%
|0
|-
|2,92%
|0
|1,49%
| -
| -
|-
|}

 Decese 
Primarul din Deveselu, care murise de COVID-19 în data de 17 septembrie, a fost reales cu 1.020 de voturi din totalul de 1.600 exprimate. Viceprimarul va fi primar până la organizarea de alegeri parțiale.

Eugen Safta, primarul comunei doljene Sadova, reales cu 44,98% din voturile exprimate, a făcut infarct la scurt timp de la câștigarea noului mandat. Decesul a fost declarat la ora 02:00 dimineața.

 Alegeri parțiale 
În 24 ianuarie 2021 s-au reluat alegerile pentru funcția de primar in Moldova Nouă, județul Caraș Severin în urma invalidării primarului ales in 2020.

În data de 27 iunie 2021 au avut loc alegeri locale parțiale pentru primari în 35 de localități și pentru un consiliu local.

 Rezultate alegeri parțiale (27 iunie 2021) 

 Rezultate (sumar) 

 Rezultate pe localități 

 Orașe 

 Bragadiru (Ilfov) 

 Note 

 Legături externe 
 Listele complete cu candidații din fiecare județ la alegerile locale din 2020, locale2020.bec.ro''

Vezi și 
 Alegeri locale în România, 2016
 Alegeri locale parțiale în România, 2017

2020 în România
Alegeri locale în România
Alegeri în 2020